Cet article répertorie les militants pour la cause animale ainsi que les personnalités engagées pour la protection animale.

Notes

Articles connexes 
 Végétarisme
 Végétalisme
 Droits des animaux

Bioéthique
Droits des animaux
Militant de la cause animale